Сан Антонио де Пењитас има више значења:

 Сан Антонио де Пењитас (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Антонио де Пењитас (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику